El Hajeb (stad), stad in Marokko
 El Hajeb (provincie), provincie in Marokko